Гули́ев — азербайджанская фамилия. Происходит от имени Гули, Кули (), что с тюркского переводится как невольник. Женская форма фамилии —

Известные носители 
 Гулиев, Агабала Гаджигулу оглы (1862—?) — бакинский меценат и благотворитель.
 Гулиев, Азай Аждар оглы (род. 1971) — азербайджанский государственный деятель.
 Гулиев, Азиз Бейляр оглы (род. 1987) — азербайджанский футболист.
 Гулиев, Айюб Салах оглы (род. 1954) — азербайджанский учёный, доктор физико-математических наук.
 Гулиев, Алиовсат Наджафгулу оглы (1922—1969) — советский и азербайджанский историк.
 Гулиев, Алияр Мирзалы оглы (1910 — ?) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда.
  
 Гулиев, Аяз Бахтиярович (род. 1996) — российский футболист.
 Гулиев, Вагит Габибулла оглы (род. 1955) — азербайджанский военный деятель, Национальный Герой Азербайджана.
 Гулиев, Вагиф Сабирович (род. 1957) — азербайджанский математик.
 Гулиев, Валех Джафар оглу (1943—2018) — азербайджанский математик.
 Гулиев, Вилаят Мухтар оглы (род. 1952) — азербайджанский государственный деятель. Депутат Национального собрания Азербайджана, министр иностранных дел Азербайджана (1999—2004), чрезвычайный и полномочный посол.
 Гулиев, Владимир Евгеньевич (1933—2015) — советский и российский специалист в области теории права и государства.
 Гулиев, Гусейн Джафаргулу оглы (псевдоним Гусейн Бозалганлы; 1875—1941) — азербайджанский поэт-ашуг.
 Гулиев, Дагиб Омарович (1956—1991) — советский горнолыжник.
 Гулиев, Данил Пири оглы (1923—2001) — советский государственный деятель.
 Гулиев, Джаваншир Рагим оглы (род. 1950) — азербайджанский композитор. 
 Гулиев, Джамиль Багатур оглы (1927—2010) — советский и азербайджанский историк и политик. Академик НАНА.
 Гулиев, Джеби Гусейн оглы (род. 1990) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания Азербайджана. 
 Гулиев, Забит Адил оглы — Национальный Герой Азербайджана.
 Гулиев, Заур Хикмет оглы — азербайджанский военнослужащий, капитан 1-го ранга. Герой Отечественной войны.
 
 Гулиев, Ибрагим Саидович (род. 1947) — азербайджанский ученый в области геологии и геохимии нефти и газа.
 Гулиев, Камал Агасеид оглы (род. 1976) — азербайджанский футболист.
 Гулиев, Мадат Газанфар оглы (род. 1958) — Национальный Герой Азербайджана.
 Гулиев, Матлаб Кямран оглы (1959—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Гулиев, Мирза Маджид оглы (род. 1974) — Национальный Герой Азербайджана.
 Гулиев, Муса Иса оглы (род. 1961) — азербайджанский государственный деятель.
 Гулиев, Назим Габил оглы — Национальный Герой Азербайджана.
 Гулиев, Намиг (род. 1974) — азербайджанский шахматист.
 Гулиев, Низами Юсиф оглы (1956-2017) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Гулиев, Новруз Магомед оглы (род. 1952) — азербайджанский учёный, биолог, профессор, депутат Национального собрания. 
 Гулиев, Нофал Захид оглы (1963-1991) — Национальный Герой Азербайджана.
 Гулиев, Парвиз Асад оглы (род. 1942) — советский и азербайджанский фотограф.
 Гулиев, Пири Дост Мамед оглы (1869—1951) — советский азербайджанский нефтяник, Герой Труда.
 Гулиев, Рамиль Эльдар оглы (род. 1990) — азербайджанский и турецкий легкоатлет.
 Гулиев, Рамин Масим оглы (род. 1981) — азербайджанский футболист.
 Гулиев, Расул Байрам оглы (род. 1947) — азербайджанский государственный деятель.
 Гулиев, Ролан Мурадхан оглы (род. 1987) — азербайджанский кикбоксер.
 
 Гулиев, Садиг Гафар оглы (род. 1995) — азербайджанский футболист.
 Гулиев, Саид Галиб оглы (род. 1997) — азербайджанский тхеквондист, чемпион юношеских Олимпийских игр 2014 года в Нанкине.
 Гулиев, Самир (род. 1984) — азербайджанский футболист.
 Гулиев, Сархан (род. 1968) — азербайджанский шахматист.
 Гулиев, Тарлан Шахмурад оглы (род. 1992) — азербайджанский футболист.
 Гулиев, Ульви Захид оглы (род. 1966) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания Азербайджана. 
 Гулиев, Фарид Руслан оглы (род. 1986) — азербайджанский футболист.
 Гулиев, Фирудин (род. 1994) — азербайджанский тяжелоатлет, чемпион Европы среди юниоров.
 Гулиев, Фуад Халил оглы (род. 1941) — премьер-министр Азербайджана (1994—1995).
 Гулиев, Чермен Казбекович (род. 1952) — радиоспортсмен.
 Гулиев, Эльбейи Анарович (род. 1995) — российский и азербайджанский футболист.
 Гулиев, Эльдар Аллахяр оглы (род. 1951) — азербайджанский государственный деятель.
 
 
 Гулиев, Эшгин Элмидар оглы (род. 1990) — азербайджанский футболист.

Гулиева